Айдарлы () — разъезд Алматинского отделения Казахстанских железных дорог. Расположен на участке Жетыген — Алтынколь международной железнодорожной линии Жетыген — Цзинхэ.

Айдарлы в переводе с казахского «чубатый», от айдар — «чуб» + словообразовательный аффикс -лы —. Термин употребляется для обозначения степных одиночных возвышенностей и холмов с кучей камней на вершине.

Разъезд открыт в декабре 2011 года в составе нового участка Жетыген — Алтынколь — граница с Китаем.

До сентября 2012 года регулярное пассажирское сообщение на данном участке железной дороги отсутствовало — существовало только движение рабочих поездов.

С 3 сентября 2012 года осуществляется регулярное движение пассажирских поездов по маршруту Жетыген — Алтынколь (Коргас). По состоянию на 1 сентября 2013 года в Айдарлы имеет остановку она пара поездов указанного маршрута: поезд № 7086Х Жетыген — Алтынколь и обратный поезд № 7085Х Алтынколь — Жетыген. Стоянка 3 мин.

В 2013 году разъезд оборудован микропроцессорной централизацией стрелок и светофоров Ebilock-950 с центральным процессором R4.

Примечания

Ссылки 
 Телеграма ДАЗТУ від 10.08.2012 р. № ЦМ-16/1204
 Расписание поездов на Яндекс. Расписаниях.
 План трассы новой железнодорожной линии ст. Жетыген — Хоргос — государственная граница Республики Казахстан.

Железнодорожные станции Казахстана